Джамби:
 Джамби (провинция) — провинция в Индонезии, на острове Суматра.
 Джамби (город) — столица провинции Джамби.
 Джамби (язык) — один из австронезийских языков Индонезии.
 Джамби — другое название реки Хари на острове Суматра.
 Джамби, Джереми (1974—2022) — американский бейсболист.